Andreu Antich va néixer el 1877 i va morir el 1931 a Prats de Lluçanès (Barcelona). Va ser compostor, director i sacerdot i va començar els seus estudis musicals de solfeig a la ciutat de Vic, juntament amb Lluís G. Jordà. Més tard va passar a ser violinista a la Catedral de la mateixa ciutat on va estudiar i posteriorment va esdevenir organista de Calaf. Durant molt de temps va tenir sota la seva responsabilitat l'Orquestra de Prats de Lluçanès, grup del qual ell també n'havia estat membre.

En "l'Obituari" que va publicar la Revista Musical Catalana quan Andreu Antich Boi va morir, se'l assenyala com a un músic inspirat que componia amb certa facilitat, deiaxant innumerables misses, rosaris i tota mena d'obres a capella. També va realitzar música per a orquestra i nombroses harmonitzacions de cants populars.

Entre les seves produccions, van adquirir certa importància dues obres pòstumes: Absolta, que es va estrenar en el seu funeral, i Cirereta, a cinc veus mixtes. En el catàleg de la Unión Musical Española existeix un altre obra per a solista i cor firmada per un Antich anomenada Dolores y gozos al patriarca San José. Això implica que probalement ell n'és el compositor.

Referències 

Persones de Prats de Lluçanès